

Téléfilm 

 Strays est un téléfilm américain réalisé par John McPherson en 1991.

Cinéma 

 Strays est un film américain réalisé par Vin Diesel en 1997 ;
 Strays est un film américain réalisé par Ben Robbins en 2003 ;
 Strays, film américain de 2023.

Album 

 Strays est un album de Junkhouse sorti en 1993 ;
 Strays est un album de Jane's Addiction sorti en 2003.